Donarquelle bezeichnet:

 Donarquelle (Geismar), Quelle bei dem Fritzlarer Stadtteil Geismar
 Donarquelle (Kassel), Quelle in Kassel